Taiping – montagna a Datong nella Contea di Yilan, nord dell'isola di Taiwan
 Taiping – città nello Stato di Perak, Malaysia
 Distretto di Taiping – distretto della Cina
 Rivolta dei Taiping –  guerra civile che si combatté nell'Impero Qing tra il 1851 e il 1864